Val Joly peut désigner :
 le Val-Joly, une base de plein air et de loisirs de France située dans le département du Nord, à Eppe-Sauvage ;
 Hauteluce - Val Joly, une station de sports d'hiver de France située en Savoie, à Hauteluce.

Voir aussi 
 Lieu-dit et château de Valjoly, à Sorbiers (Loire).